В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Вінус Вільямс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Вінус Вільямс (переможниця)
 Відсутня
 Моніка Селеш (півфінал)

 Сандрін Тестю (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Відсутня
 Чанда Рубін (чвертьфінал)
 Анна Курникова (півфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2000